Dagger steht für:
 Kreuz, Dolch oder Obeliskus, ein Schriftzeichen, siehe Kreuz (Schriftzeichen)
 Dagger Canoes, einem Kanuhersteller, siehe Confluence Watersports#Dagger
 Dagger Complex, eine Einrichtung der USA in Griesheim
 Dagger Peak, Felssporn auf der James-Ross-Insel in der Antarktis
 die an Argentinien gelieferte Exportversion des israelischen Jagdbombers IAI Nescher

Dagger ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Dagger (* 1937), britischer Sportschütze
 Miguel Dagger (* 1984), venezolanischer Schauspieler und Tänzer

Siehe auch:
 Dagger Island